Acuerdo Nacional puede referirse a lo siguiente:

 Acuerdo Nacional (Ecuador).— Movimiento político ecuatoriano.
 Acuerdo Nacional (Perú).— Foro político peruano.
 Acuerdo Nacional Democrático.— Coalición política chilena.
 Acuerdo Nacional Iraquí.— Partido político iraquí.
 Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia.— Documento político chileno.
 Acuerdo Nacional por el Cambio.— Coalición política ecuatoriana.
Gobierno de Acuerdo Nacional .— Gobierno de Libia liderado por Fayez al Sarraj (2016-2021)